Чак — многозначное понятие:

 Чак — бог (боги) воды и дождя у древних майя.
 Чак — комедийный американский сериал телеканала NBC, выходивший в эфир в 2007—2012 гг.
 Чак — народ, проживающий в Бангладеш.
 Чак — венгерский дворянский род.
 Чак (Chuck) — мужское имя, одна из кратких форм имени Чарльз (Charles).

Персоналии 
 Чак, Александр (Чакс, настоящая фамилия Чадарайнис; 1901—1950) — латышский поэт.
 Чак, Ибойя (1915—2006) — венгерская легкоатлетка, еврейка по национальности, олимпийская чемпионка.
 Чак, Йожеф (1966) — венгерский дзюдоист.
 Чак, Сами (собственно Садамба Ча-Кура; род. 1960) — тоголезский писатель, социолог, эссеист, пишет на французском языке.

Другое 
  — язык программирования.
 Chuck — третий студийный альбом группы Sum 41, выпущенный в 2004 году.

См. также 
 Чак-Мооль — название, данное типу доколумбовых мезоамериканских каменных статуй
 Чак-чак — блюдо татарской кухни